Хьюстон Астрос в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 84 матча в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с «Атланта Брэйвз» и уступила в серии 0-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 26
 Выигрышей: 15
 Поражений: 11
 Процент побед: 57.69
 Очков набрано: 113
 Очков пропущено: 92

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 120
 Очков пропущено: 136

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 122
 Очков пропущено: 128

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 19
 Поражений: 7
 Процент побед: 73.08
 Очков набрано: 142
 Очков пропущено: 83

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 141
 Очков пропущено: 129

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 14
 Поражений: 12
 Процент побед: 53.85
 Очков набрано: 139
 Очков пропущено: 92

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Атланта Брэйвз — Хьюстон Астрос 3-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Хьюстон Астрос
МЛБ в сезоне 1997